Hemigrapsus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1851. Hemigrapsus ingår i familjen Varunidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Hemigrapsus